Натуральне число 719
 719 рік до нашої ери
 719 рік нашої ери